Kardaun (Italiaans: Cardano) is een dorp in de Italiaanse provincie Bolzano
 Cardano al Campo, een gemeente in de Italiaanse provincie Varese
 Cardano (blockchainplatform), een cryptovaluta blockchain-platform waarop slimme contracten kunnen draaien

Personen 
 Girolamo Cardano, een Italiaanse wetenschapper